Das Center for European Policy Analysis (CEPA) ist eine US-amerikanische Denkfabrik in Washington, D.C., die sich seit 2006 mit der transatlantischen Zusammenarbeit beschäftigt.

Organisation des CEPA

Aufgabenstellung 
CEPA beschreibt es als seine Mission, eine starke und dauerhafte transatlantische Allianz, die auf demokratischen Werten und Prinzipien beruht, durch eine strategische Vision vorausschauend und politisch wirksam zu fördern.
CEPA finanziert und erstellt hierfür Analysen und Studien und organisiert Veranstaltungen, um politische Entscheidungsträger über die Notwendigkeit eines nachhaltigen Engagements zu informieren, um Unternehmen bei der Bewältigung eines ständig wechselnden strategischen Umfelds zu unterstützen und um ein Netzwerk junger Führungskräfte aufzubauen. Durch aktuelle Forschung, Analysen und Programme will CEPA Regierungsmitarbeitern und -organisationen neue Erkenntnisse zu Energie-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik zur Verfügung stellen. Das transatlantische Wirtschaftsleben soll im sich ändernden strategischen Umfeld unterstützt werden. Künftigen transatlantischen Führungspersonen soll ein Netzwerk zur Verfügung gestellt werden. CEPA bezeichnet sich als unparteiliche, nicht-profitorientierte Institution für die politische Öffentlichkeit.

Wissenschaftlicher Beirat 
2022 gehören dem wissenschaftlichen Beirat (International Leadership Council) der Organisation namhafte Persönlichkeiten aus Politik, Militär und Forschung an, u. a.:
Herbert Raymond McMaster (Co-Vorsitzender),
Annegret Kramp-Karrenbauer (Co-Vorsitzende),
Linas Antanas Linkevičius,
Anne Applebaum,
Ine Marie Eriksen Søreide,
Francis Fukuyama,
Eckart von Klaeden,
Carl Bildt,
Timothy Garton Ash,
Toomas Hendrik Ilves,
Ivan Krastev,
Stephen Biegun

Finanzierung 
Die Finanzierung des CEPA erfolgt aus privaten und öffentlichen Quellen (Stiftungen, Einzelpersonen, Regierungsstellen und Wirtschaftsunternehmen aus dem Rüstungs- und Technologiebereich). Als Unterstützer im Jahr 2021 führt CEPA auf: die Rüstungsfirma Bell Flight, die Regierung von Estland, die Cybersicherheitsfirma FireEye, General Atomics, General Dynamics European Land Systems GmbH, Google LLC, den Technologiekonzern Improbable Worlds Limited, Lockheed Martin Corporation, Mercedes-Benz, Microsoft Corporation, das Außenministerium der Vereinigten Staaten (US State Department) und das Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten (Russia Strategic Initiative, US European Command).

Weblinks 
Webpräsenz CEPA (englisch)

Einzelnachweise 

Außenpolitische Denkfabrik in den Vereinigten Staaten
Organisation (Washington, D.C.)
Gegründet 2005
Osteuropa
Mitteleuropa